Everything Must Go (álbum) — de Manic Street Preachers
"Everything Must Go" (canção) — de Manic Street Preachers
Pronto para Recomeçar (, no original) — de Dan Rush 

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música